Romolo e Remo – fratelli gemelli nella tradizione dell'antica Roma
 Romolo e Remo – film del 1961 diretto da Sergio Corbucci
 Romolo e Remo – dipinto di Pieter Paul Rubens
 Romulus v Remus: The First King è il titolo inglese del film Il primo re diretto da Matteo Rovere